La liste des villes-étapes de Paris-Nice présente, depuis la première édition en 1933, la liste des villes ayant accueilli un départ ou/et une arrivée d'étape de Paris-Nice, une course de cyclisme sur route par étapes.

Liste (1933-1995)

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Lien externe 

Paris-Nice